Dubiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /Dubowka) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Derhatschi, siehe Dubiwka (Derhatschi)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka, siehe Dubiwka (Kachowka)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Tschemeriwzi, siehe Dubiwka (Tschemeriwzi)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Schachtarsk, siehe Dubiwka (Schachtarsk)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Taraschtscha, siehe Dubiwka (Taraschtscha)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowhorodka, siehe Dubiwka (Nowhorodka)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Krasnodon, siehe Dubiwka (Krasnodon)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Sinkiw, siehe Dubiwka (Sinkiw)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Wolodymyrez, siehe Dubiwka (Wolodymyrez)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Berdytschiw, siehe Dubiwka (Berdytschiw)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel, siehe Dubiwka (Swjahel)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Borschtschiw, siehe Dubiwka (Borschtschiw)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Trostjanez, siehe Dubiwka (Trostjanez)